Svetlahorski rajon (ryska: Светлогорский район, vitryska: Светлагорскі раён) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Homels voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Minsk.

Källor 

Svietlahorsk

Indelningar i Homels voblast